Il doppio del torneo di tennis Belgian Open 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Sabine Appelmans e Kim Clijsters che hanno battuto in finale Jennifer Hopkins e Petra Rampre 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Åsa Svensson /  Sonya Jeyaseelan (semifinali)
 Els Callens /  Karina Habšudová (quarti di finale)

 Barbara Rittner /  Meghann Shaughnessy (primo turno)
 Jelena Kostanić /  Sandra Načuk (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Belgian Open 2000